Ортодокс — людина, що притримується ортодоксальних поглядів
 Ортодокс (позиція) — бойова стійка і відповідний до неї стиль у таких бойових видах спорту як бокс і кікбоксинг.